Sumatra Meridional puede referirse a:

 Provincia de Sumatra Meridional, una unidad administrativa de Indonesia;
 Estado de Sumatra Meridional, antigua área autónoma de Indonesia.